Парачин () — город Поморавского округа в центральной части Сербии, относится к статистическому региону Шумадия и Западная Сербия. Административный центр одноименной общины.

Расположен в долине реки Велика-Морава на берегу реки Црница, к северу от Крушевацаи и к юго-востоку от Крагуеваца.

Население 
В 2011 году в городе проживало 24 573 человека. Большинство населения составляют этнические сербы.

История 
Впервые упоминается в 1375 году в письме князя Лазаря Хребеляновича.

Экономика 
До начала Второй мировой войны в городе действовала текстильная фабрика. На сегодняшний день наиболее известны функционирующие Сербский стекольный завод и кондитерская фабрика «Парачинка» (Paraćinka).

Город обслуживается гражданским аэропортом, известным как аэропорт «Давидовац». Через него проходит шоссе Белград-Ниш.

Известные уроженцы 
 Джурич, Живота (1963—1999) — полковник ВВС Югославии. Участник войны НАТО против Югославии.
 Крсманович, Бранко (1915—1941) — Народный герой Югославии.
 Джорджевич, Ненад (род.1979) — сербский футболист.

Города-побратимы 
  Мурска-Собота Словения
  Ябланица Федерация Боснии и Герцеговины

Ссылки 
Сайт города

Города Сербии